USS Boston je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Boston (1776) 
 USS Boston (1799) 
 USS Boston (1825) 
 USS Boston (1884) 
 USS Boston (CA-69) 
 USS Boston (SSN-703)

Boston